Николай Турбин:
 Турбин, Николай Алексеевич (1921—1999) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Турбин, Николай Васильевич (1912—1998) — советский генетик и селекционер, академик АН Белорусской ССР, отец Л. Н. Турбиной.
 Турбин, Николай Матвеевич (1832—1906) — генерал от инфантерии, археолог-любитель.